Tratado de Rapallo (1920) — entre o Reino da Itália e o Reino da Iugoslávia, sobre a divisão dos antigos territórios do Império Austro-Húngaro

Tratado de Rapallo (1922) — entre a Alemanha e a União Soviética, cancelando pretensões territoriais de ambas ao fim da Primeira Guerra Mundial

Desambiguações de história